Il singolare del Copenaghen Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Cédric Pioline era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thomas Johansson ha battuto in finale 6–4, 3–6, 6–2 Martin Damm.

Teste di serie

 n/a
  Martin Damm (finale)
  David Prinosil (secondo turno)
  Alex Rădulescu (primo turno)

 Thomas Johansson (campione)
 Karol Kučera (semifinali)
 Kenneth Carlsen (secondo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Copenaghen Open 1997
ATP Tour 1997